Пётр Дмитриевич Ревуцкий (1847—1911) — елисаветградский уездный предводитель дворянства, член Государственного совета.

Биография 
Православный. Из потомственных дворян Херсонской губернии. Землевладелец той же губернии (родовая 1981 десятина).

По окончании Ришельевской гимназии поступил в Новороссийский университет, однако из-за болезни курса не окончил.

В 1866 году поступил на службу в канцелярию херсонского уездного предводителя дворянства, а в 1869 году вышел в отставку. В 1871—1895 годах состоял почетным мировым судьей по Елисаветградскому округу, в 1874—1875 годах — непременным членом Елисаветградского съезда мировых судей, а в 1877—1882 годах — председателем съезда мировых судей. В 1883—1892 годах избирался елисаветградским уездным предводителем дворянства. Кроме того, состоял почетным членом Херсонского губернского попечителя детских приютов (1873—1898) и председателем Елисаветградского комитета Российского общества Красного Креста.

19 декабря 1907 года избран членом Государственного совета от Херсонского губернского земства на место умершего А. Н. Соковнина (в 1909 году — переизбран). Входил в группу правого центра.

Умер в 1911 году. Был женат, имел двоих детей.

Источники 
 Государственный совет Российской империи: 1906—1917. — М.: РОССПЭН, 2008. — С. 222.

Выпускники Ришельевской гимназии
Елисаветградские уездные предводители дворянства
Персоналии:Херсонская губерния
Члены Государственного совета Российской империи